Il doppio  del Challenger Salinas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jonathan Marray e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Facundo Bagnis e Federico Delbonis hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e João Souza 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Rogério Dutra da Silva /  João Souza (finale)
  Júlio Silva /  Caio Zampieri (quarti di finale)

  Juan Pablo Brzezicki /  Andrés Molteni (semifinali)
  Diego Junqueira /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Salinas 2011
ATP Challenger Tour 2011